Sinka József (1913–1988) erdélyi református egyházi író
Sinka József (1931–1987) magyar fizikus, amatőr csillagász